Ториха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 35,28 км². Население — 1424 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары